Offshore kan syfta på:

Ekonomi
 Offshoring – företag flyttar verksamhet mellan länder
 Offshore-ekonomi – finanscentra med förmånlig skatte- och kapitalhantering
 Offshorebolag – bolag i finanscentra med förmånlig skatte- och kapitalhantering
 Offshoreindustri – fast ekonomisk verksamhet till havs, till exempel inom olje- och gasutvinning eller vindkraft, samt serviceindustri för dess försörjning

Sport
 Offshore (båtsport) – en grupp klasser/grenar inom racerbåtsporten
 Offshore Week – en havskappseglingtävling i Finland

Teknik
 Offshoreplattform – en produktions- eller prospekteringsplattform för produktion av petroleumprodukter, se oljeplattform
 Offshorefartyg – ett samlingsnamn för fartyg som arbetar inom offshoreindustrin